Эрик Демарква Мэйнор (; родился 11 июня 1987 года, Рэфорд, Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера

Юта Джаз 
Мэйнор был выбран под 20-м номером на драфте НБА 2009 года командой «Юта Джаз». Первого июля 2009 он подписал двухлетний контракт с Джазменами. Его зарплата составила 1,3 миллиона долларов своем дебютном сезоне. Хотя он был подменщиком Дерона Уильямса, Мэйнор имел позитивный взгляд на сложившуюся ситуацию. Когда его спросили в интервью RealCollegeBasketball.com что он думает, выходя со скамейки в Юте, Мэйнор ответил: «Чувствую себя хорошо… Я получаю шанс поучиться у одних из лучших».

Оклахома-Сити Тандер 
22 декабря 2009 года Мэйнор, наряду с Мэттом Харпрингом был обменян в «Оклахому» на . 7 января 2012 года «Тандер» сообщил, что Эрик порвал крестообразные связки во время 4-й четверти победного матча против «Хьюстон Рокетс» (98–95) и пропустит оставшуюся часть сезона.

Портленд Трэйл Блэйзерс 
В результате сделки, совершённой поздним вечером за 30 минут до наступления дедлайна обменов между клубами 21 февраля 2013 года, Мэйнор отправился в Портленд Трэйл Блэйзерс в обмен на контракт в НБА греческого баскетболиста Георгиоса Принтезиса.

Вашингтон Уизардс 
На первом дне свободного движения, 10 июля 2013 года Уизардс предложил Мэйнору контракт на два сезона и 4 миллиона долларов. Мэйнор провёл два месяца на скамейке запасных из-за плохой игры; с 30 декабря выступал за Уизардс только раз.

Филадельфия Севенти Сиксерс 
20 февраля 2014, Уизардс и Денвер Наггетс договорились об обмене Андре Миллера на Яна Веселы но Вашингтон хотел избавиться от Мэйнора и гарантийного контракта. «Филадельфия Севенти Сиксерс» предложил взять контракт Мэйнора в обмен на выбор во втором раунде драфта 2015 года и драфта 2016 года. «Сиксерс» выкупили контракт Мэйнора через месяц.

Варезе 
С января 2015 года Мэйнор играл за итальянский «Варезе», набирая в среднем 13,5 очка, 4,1 подбора и 7,4 передачи за игру.

Нижний Новгород 
Летом 2015 года подписал 1-летний контракт с «Нижним Новгородом». Во время первого официального матча сезона Единой лиги ВТБ против латвийского ВЭФ у Мэйнора произошёл разрыв крестообразных связок левого колена. Эрик отправился в США, где будет прооперирован. Восстановление займёт срок от 6 месяцев.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Player page on VCUathletics.com
 Эрик Мэйнор на официальном сайте НБА

Баскетболисты США
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Орландина»
Игроки сборной США по баскетболу